

Elettronica 
 A-DM – Add-Drop Multiplexer – elemento di rete nella trasmissione ottica SDH/SONET

Geologia 
 ADM – Arenarie di Marciano – nella provincia di Arezzo – sintema stratigrafico della Toscana

Medicina 
 Adm – Analisi dei minerali – il metodo di analisi del capello utilizzato nella Medicina dello stress

Musica 

 ADM – album degli Snapper

Altro 
 ADM – Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 
 ADM – Apparato per deviatoi manuali, tipologia di apparato centrale ferroviario
 ADM – Arma di Distruzione di Massa
 Adm – Archer Daniels Midland, multinazionale statunitense